Нидо де Агилас има више значења:

 Нидо де Агилас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нидо де Агилас (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику